Сергей Владимирович Варламов (; 21 июля 1978, Киев, СССР) — украинский хоккеист, нападающий. Воспитанник киевского хоккея.

Карьера 
В 1996 году Сергей подписал контракт с «Калгари Флэймз», в системе которого оставался до 2001 года. В 1998 году Варламов провёл отличный сезон в WHL, набрав 134 (76+58) очка в 84 матчах. В том году он стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги и получил множество персональных наград, в том числе и звание лучшего игрока сезона в Канадской хоккейной лиге. Благодаря такому успеху Сергей получил возможность дебютировать в НХЛ в составе «огоньков».

В 2001 году Варламов стал обладателем Кубка Колдера в составе клуба «Сент-Джон Флэймз», внеся значительный вклад в успех команды. В сезоне 2001/02 Сергей провёл 52 матча в НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз». В 2004 году Варламов принял решение отправиться в Россию, где подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Однако, проведя лишь 2 матча в составе «барсов», Сергей перешёл в новосибирскую «Сибирь», в которой выступал на протяжении следующих 4 сезонов.

1 мая 2008 года Варламов заключил соглашение с череповецкой «Северсталью». Тем не менее, в своём новом клубе Сергей сыграл лишь 20 матчей, после чего стал игроком петербургского СКА. Перед началом следующего сезона Варламов вернулся на Украину, где подписал контракт с киевским «Соколом». В своём родном городе Сергей провёл 29 матчей, в которых набрал 32 (11+21) очка, после чего его пригласили в минское «Динамо».

Перед началом сезона 2010/11 было объявлено о желании Варламова стать игроком клуба «Будивельник», который планировал принять участие в чемпионате КХЛ. Тем не менее, в итоге киевский клуб не был принят в лигу, поэтому Сергей принял решение продлить своё соглашение с минчанами. 15 мая 2011 года Варламов подписал контракт с клубом ВХЛ донецким «Донбассом», где был назначен капитаном команды. За «Донбасс» Варламов затем играл в ВХЛ, КХЛ, чемпионате Украины, Континентальном кубке. 31 марта 2016 года — после победы «Донбасса» в чемпионате Украины — он сообщил, что завершившийся матч, скорее всего, останется последним для него на профессиональном уровне.

Женат, трое детей (Николь, Милана, Марк).

Международная 
В составе сборной Украины Сергей Варламов принимал участие в четырёх чемпионатах мира (2000, 2003, 2004 и 2005 годов), Олимпийских играх 2002 года, а также в шести чемпионатах мира в первом дивизионе (2008, 2009, 2010; 2013 — D1B; 2014, 2015).

Достижения 
 Лучший игрок года Канадской хоккейной лиги (CHL) 1998.
 Лучший бомбардир WHL (Боб Кларк Трофи) 1998.
 Обладатель Фоур Бронкос Мемориал Трофи 1998.
 Обладатель Кубка Колдера 2001.
 Обладатель Кубка Шпенглера 2009 («Динамо» Минск).
 Обладатель Континентального кубка: 2013 («Донбасс»).
 Чемпион Украины: 2013 («Донбасс-2»), 2016 («Донбасс»).

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 28 февраля 2012 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Украины
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года